

Cinema 
 Fatty e il sesso debole (Life of the Party) – film del 1920 diretto da Joseph Henabery
 The Life of the Party – film del 1930 diretto da Roy Del Ruth
 The Life of the Party – film del 1937 diretto da William A. Seiter
 Life of the Party – film del 2005 diretto da Barra Grant
 Life of the Party - Una mamma al college (Life of the Party) – film del 2018 diretto da Ben Falcone

Musica 
 The Life of the Party – singolo dei The Jackson 5 del 1974
 Life of the Party – album dei The Planet Smashers del 1999
 Life of the Party – singolo di Emcee N.I.C.E. del 2012
 Life of the Party – singolo di Shawn Mendes del 2015

Televisione 
 Lo spirito della festa (Life of the Party) – episodio della quinta stagione di Angel